Juice (jus en anglais) peut désigner :
 JUICE, un projet de sonde spatiale vers Jupiter de l'Agence spatiale européenne ;
 Juice, un film américain réalisé par Ernest R. Dickerson et sorti en 1992 ;
 Juice, un film finlandais réalisé par Teppo Airaksinen et sorti en 2018 ;
 Juice, un logiciel libre de baladodiffusion ;
 Juice, un logiciel de traitement de données phytosociologiques ;
 Juice, une chanson de Lizzo.

Voir aussi 
 Juice=Juice, un groupe pop japonais